Атеска има више значења:

 Атеска (Моланго де Ескамиља), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Атеска (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Атеска (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику